Tschiwilichin steht für:
 Wladimir Alexejewitsch Tschiwilichin (1928–1984), sowjetischer Schriftsteller und Publizist.

Chivilikhin (englische Transkription für Tschiwilichin) steht für:
 (2977) Chivilikhin, Asteroid des mittleren Hauptgürtels.